Суперкубок Естонії з футболу 2009 — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 березня 2009 року між чемпіоном Естонії Левадією та володарем кубка Естонії Флорою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2009
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні